MPF (Maturation promoting factor) – proteina del ciclo cellulare
 Movimento per la Francia (Mouvement pour la France) – partito politico francese
 MPF-I, MPF-II, MPF-III – serie di computer degli anni '80

Codici 
 MPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mapoda (Papua Nuova Guinea)